A veia oftálmica superior é uma veia da cabeça.

Oftalmica Superior